Petrus I Regout (1801-1878), ondernemer en politicus, stichter industrieel imperium in Maastricht
 Petrus II Regout (1828-1897), ondernemer
 Petrus III Regout (1854-1928), ondernemer
 Petrus IV Regout (1882-1967), ondernemer
 Petrus Regout & Co., een in 1834 te Maastricht opgerichte firma die uitgroeide tot de kristal-, glas- en aardewerkfabrieken Koninklijke Sphinx